Сью́зан Магдалейн Бойл (; , Блэкберн, Западный Лотиан, Шотландия) — шотландская певица, ставшая известной благодаря участию в шоу «Britain's Got Talent» 11 апреля 2009 года.

Биография 
Бойл появилась на свет в маленьком шотландском городе Блэкбёрн, расположенном в области Западного Лотиана. Её родители были ирландскими иммигрантами. В семье Сьюзан стала самой младшей из десяти детей (четырёх братьев и шести сестёр), из которых выжило шестеро. Мать родила Бойл в 45-летнем возрасте. Газета «The Sunday Times» писала, что роды были весьма трудными: ребёнок на короткое время лишился доступа кислорода, что грозило развитием хронического дефицита памяти. Подобные осложнения сказались на способностях к учёбе и привели к появлению в школе клички «глупышка Сюзи»(англ. Susie Simple), однако Сьюзан быстро научилась не обращать внимания на тех, кто над ней смеялся.

После окончания школы Бойл стала поваром-стажёром в колледже Западного Лотиана, где проработала в течение шести месяцев. Время от времени она посещала театр, тратя последние деньги, чтобы послушать профессиональных певцов.

Отец Сьюзан умер в 1990 году, а мать дожила до преклонных лет и скончалась в 2007 году в возрасте 91 года. Бойл проживает в семейном доме.

Она окончила курсы социального работника в Университете королевы Маргарет (англ. Queen Margaret University) в Эдинбурге. 7 июля 2012 года стало известно, что университет присвоил Сьюзан Бойл почётную докторскую степень за вклад в развитие творческой индустрии.

Britain’s Got Talent 
11 апреля 2009 года Сьюзан поразила зрителей потрясающе сильным голосом и неожиданно великолепным исполнением песни «I Dreamed a Dream» из мюзикла «Отверженные». Её выступление довольно быстро стало известным, получив очень высокие оценки. Позже его показывали многие СМИ, в том числе и российские, как некий феномен.

30 мая состоялся финал конкурса, в котором Сьюзан заняла второе место, уступив группе уличных танцоров Diversity. Нервы Бойл не выдержали, и на следующий день певица попала в больницу после нервного срыва. «После шоу в субботу Сьюзан истощена и эмоционально опустошена», — заявили организаторы Britain’s Got Talent.

До своего звёздного часа Бойл как минимум дважды принимала участие в различных музыкальных конкурсах. В возрасте 22 лет она присоединилась к местному конкурсу в городке Мазервелл, где сейчас проживает её сестра, с композицией «The Way We Were». В 1995 году Сьюзан прослушивалась у Майкла Бэрримора (впоследствии она призналась, что была слишком взволнована, чтобы произвести хорошее впечатление).

С момента появления записи её выступления на сайте YouTube посмотрели более 252 млн раз (08.08.2021).

В 2010 году певица выпустила альбом «The Gift», он возглавил чарты по обе стороны Атлантики — сначала в Англии, затем в США — и был номинирован на премию Грэмми.

Награды

Дискография

Альбомы 
 2009 — I Dreamed a Dream, — более 14 млн проданных копий по всему миру
 2010 — The Gift, — более 1,8 млн проданных копий в США
 2011 — Someone To Watch Over Me, — релиз 1 ноября 2011 года
 2012 — Standing Ovation: The Greatest Songs From The Stage, — релиз 19 ноября 2012 года
 2013 — Home for Christmas
 2014 — Hope
2016 — A Wonderful World

Синглы 
 2009 Wild Horses (iTunes)

Туры 
 2013—2014 Susan Boyle in Concert

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт певицы
 
 Видеозапись выступления Сьюзан  на YouTube
 Видеозапись выступления Сьюзан с русскими субтитрами  на YouTube
 Английская бабушка. Феномен Сьюзан Бойл 
 Сьюзан Бойл. «Лохматый ангел». Тайна феномена личности и стратегии её победы 
 twitter Susan Boyle’s 

Певцы и певицы Великобритании
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Участники шоу талантов
Исполнители Columbia Records
Поп-вокалисты Великобритании
Меццо-сопрано Шотландии